Биде́ () — небольшая ванна с фонтанчиком для мытья наружных половых органов и области ануса; обычно устанавливается рядом с унитазом; есть модели, совмещённые с унитазом. В качестве альтернативы существует гигиенический душ и туалетная бумага.

Биде впервые стали применять во Франции в XVII веке. И по сей день это достаточно актуальная разновидность сантехники. Обычно изготавливается из санфаянса.

История 
Считается, что биде — это изобретение французских мебелепроизводителей конца XVII века — начала XVIII века, хотя нет точной даты, и имя изобретателя неизвестно. Есть предположение, что её изобретатель — Кристоф де Розьес, личный мебельный мастер французской королевской семьи.

В средние века в королевских домах биде выполняли в виде стула, также оно могло иметь кожаную обивку.

Интеграция биде и унитаза 
В 1980 году первый «безбумажный туалет» был выпущен в Японии, это комбинация туалета и биде, которая также сушит пользователя после мытья. Комбинация туалет-биде особенно популярна в Японии и Южной Корее и присутствует примерно в 60 % жилищ. Также их часто можно встретить в отелях и даже в некоторых государственных учреждениях. В Турции интеграция биде в унитаз является стандартной для всех туалетов.

Примечания

Литература 

 

Унитазы